Central Park est un nom anglais signifie littéralement Parc central, il désigne le plus souvent :
 Central Park, l'espace situé à Manhattan dans la ville de New York.

il peut également désigner :

Australie 
 Central Park, un gratte-ciel de la ville de Perth.

Canada 
 Central Park, hameau dans la province d’Alberta.

Corée du Sud 
 Central Park, une station du métro d'Incheon.

États-Unis 
 Central Park, une station de métro de la ville de Chicago ;
 Central Park, un parc municipal de la ville de Louisville ;
 Central Park (Washington) ;
 Central Park (Wisconsin) ;
 Central Park, le stade de football du Cowdenbeath FC.

Divers 
 Central Park, douzième roman de Guillaume Musso, paru le .
 Nuit d'aventures (), film américain de John G. Adolfi sorti en 1932.
 Central Park, film d'horreur américain de Justin Reinsilber, sorti en 2017.
 Le Sabbat dans Central Park, roman policier fantastique de William Hjortsberg, adapté au cinéma sous le titre Angel Heart : Aux portes de l'enfer.
 Central Park, roman policier de Stephen Peters (1981).
 Central Park,  série télévisée d'animation musicale américaine de Loren Bouchard, Nora Smith et Josh Gad (2020)

Voir aussi 
 
 Center Parcs est une marque de village-vacances du groupe Pierre & Vacances